Never Say Never kan avse:

Album 
 Never Say Never (musikalbum av Alias) – musikalbum av den kanadensiska musikgruppen Alias från 2009
 Never Say Never (musikalbum av Ian McLagan) – musikalbum av Ian McLagan från 2008
 Never Say Never (album av Brandy Norwood) – musikalbum av Brandy Norwood från 1998
 Never Say Never (musikalbum av Kim Wilde) – musikalbum av Kim Wilde från 2006
 Never Say Never (musikalbum av Melba Moore) – musikalbum av Melba Moore från 1983
 Never Say Never: The Remixes – ett musikalbum från 2011 av Justin Bieber

Låtar 
 Never Say Never – ett musikalnummer ur den animerade filmen Resan till Amerika (originaltitel An American Tail), se Säj aldrig, aldrig
 Never Say Never (av Jennifer Rush) – en låt av Jennifer Rush från musikalbumet Jennifer Rush, 1992
 Never Say Never (av Styx) – en låt av Styx från musikalbumet Cornerstone 1979
 Never Say Never (Justin Bieber-låt) – en låt av Justin Bieber från 2010
 Never Say Never (The Fray-låt) – en låt av The Fray från 2009
 Never Say Never (låt av Brandy Norwood) – en R&B-låt framförd av den amerikanska sångerskan Brandy från 1998
 Never Say Never (Vandalism-låt) – en låt av den australiska duon Vandalism från 2006
 Never Say Never (Romeo Void-låt) – en låt av Romeo Void från 1982
 Never Say Never (av Overkill) – en låt av Overkill från musikalbumet Under the Influence från 1988
 All Stand Up (Never Say Never) – en låt av Status Quo från albumet Heavy Traffic

Filmer 
 Justin Bieber: Never Say Never – en dokumentär från 2011

Se även 
 Never Say Never Again – en James Bond-film från 1983